Scream ("urlo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Scream –  franchise cinematografico composto dai film:
 Scream (1996)
 Scream 2 (1997)
 Scream 3 (2000)
 Scream 4 (2011)
 Scream (2022)
 Scream VI (2023)

Televisione 
 Scream – serie televisiva del 2015 trasmessa su MTV

Musica 
 Scream – stile di canto
 Scream – gruppo musicale statunitense
 Scream – album di Michael Jackson del 2017
 Scream – album dei Cocteau Twins del 1984
 Scream – album dei Pretty Maids del 1994
 Scream – album dei Lareine del 2000
 Scream – album di Sarah Bettens del 2005
 Scream – album di Tony Martin del 2005
 Scream – album dei Tokio Hotel del 2007
 Scream – album di Chris Cornell del 2009
 Scream – album di Ozzy Osbourne del 2010
 Scream – singolo di Michael e Janet Jackson del 1995
 Scream – singolo dei Norther del 2006
 Scream – singolo dei Tokio Hotel del 2007
 Scream – singolo degli Avenged Sevenfold del 2007
 Scream – singolo di Timbaland con Keri Hilson e Nicole Scherzinger del 2007
 Scream – singolo di Zac Efron del 2008
 Scream – singolo di Kelis del 2010
 Scream – singolo di Dizzee Rascal del 2012
 Scream – singolo di Usher del 2012
 Scream – singolo delle 2NE1 del 2012
 Scream (Funk My Life Up) – singolo di Paolo Nutini del 2014
 SCREAM – singolo di Sergej Lazarev del 2019
 SCREAM – singolo di Grimes del 2016

Altro 
 Scream – cifrario a flusso

Pagine correlate 
 The Scream